Embryo est la traduction anglophone du mot embryon. Il peut aussi désigner :

 Embryo,  un groupe allemand de jazz rock, Krautrock et musiques du monde fondé en 1969 ;
 Embryo, film américain de science-fiction/horreur réalisé par Ralph Nelson, sorti en 1976 ;
 Embryo, une chanson du groupe Pink Floyd sur l'album Works.